Чемпіонат Словаччини з футболу 1998/99 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вчетверте здобув Слован.

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Дукла взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Словаччини 1998—1999.

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на rsssf 

1998–1999
Словаччина
Словаччина
1998 у словацькому спорті
1999 у словацькому спорті